Egipskie hieroglify trzyliterowe (zw. trzyspółgłoskowe lub trzyliterowe) – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną trzy kolejno następujące po sobie spółgłoski. Ta grupa fonemów – łącznie – nie przekracza 50 hieroglifów.

Należy zauważyć, że znaki hieroglificzne trzyliterowe (podobnie jak hieroglify dwuliterowe) występują w tekstach zazwyczaj w otoczeniu znaków jednoliterowych, które oddają część – nawet całość – wartości fonetycznej znaku trzyspółgłoskowego. Zjawisko to nazywane jest uzupełnieniem fonetycznym. Zazwyczaj do danego znaku trzyliterowego dodawany jest jeden lub dwa hieroglify jednoliterowe. Dodawane „jednoliterowce” przeważnie odpowiadają swoimi wartościami 2 ostatnim spółgłoskom uzupełnianego fonemu trójspółgłoskowego (powtórzenie).

Przykład uzupełnienia fonetycznego 
Zapis przymiotnika dobry/piękny (translit.: nfr) zawsze wygląda tak:

Otóż:

Tabela hieroglifów trzyliterowych 
UWAGA:
Często się zdarza, że niektóre hieroglify nie posiadają wartości fonetycznych (zwłaszcza te z grupy "określników i ideogramów") - w transliteracji lub zapisach fonetycznych takie wartości im się przypisuje. W poniższych tabelach "przypisane" wartości fonetyczne opisane są w nawiasach klamrowych: { }.
{| class="wikitable"
 |+ Tabela hieroglifów trzyliterowych w kolejności abdżadowej.
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|A (duże)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|A
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|3
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ee lub e
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|E26
|E26
|3bw(?)
|ebu (ebł)(?)
|słoń
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - słoń (3b)
 |-
|Abd
|N11lubAbdlubiaH
|rowspan="6"|3bdlubwcḥlub{ icḥ }lub{ šsp }
|rowspan="6"|ebdlubueh (łeh)lub{ ieh }lub{ szsp }
|rowspan="6"|półksiężyc
|rowspan="6"|
1. w niektórych zapisach, ten hieroglif (Abd) był błędnie używany jako zamiennik hieroglifu - spr
2. ten hieroglif (Abd) posiada kilka form alternatywnych:
 (N11A),  (N11B), N12 (N12),  (N12A),  (N12B)
3. nieistniejące formy alternatywne tego hieroglifu to:
   *  - ten hieroglif był używany, ale w kombinacjach hieroglifów jako ptasie gniazdo lub łódź
   *  - praktycznie nie był używany
4. fon.: 3bd, np. Abd:sbA-d:ra (war. Abd:sbA) - 3bd - miesiąc
5. fon. det. lub skr.: wcḥ, np.  (war. ) - wcḥ - fasolki chlebka świętojańskiego
6. ideo. lub det.: księżyc, np. i-a:H-iaH (war. iaH) - icḥ - księżyc
7. (w datach) ideo. jako skr.: Abd - 3bd - miesiąc, np. Abd:Z1*Z1*Z1 - 3bd 3 - miesiąc 3-ci
8. (miara długości) det.: Szesep (tzw. dłoń, czyli 7,44 cm), np. Szp:p-Abd (skr. Abd) - šsp - Szesep
 |-
|
|N11A
 |-
|
|N11B
 |-
|N12(forma alternatywna)
|N12
 |-
|
|N12A
 |-
|
|N12B
 |-
|Ams
|S44lubAms
|rowspan="2"|{ 3ms }
|rowspan="2"|{ ems }
|rowspan="2"|laska z flagą nxxw
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - laska z flagą (det.)
 |-
|
|S44A
 |-
|Axt
|N27lubAxt
|{ 3ḫt }
|{ echt }
|słońce wschodzące ponad górą
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - słońce wschodzące ponad górą (det.)
 |-
|Atf
|S8lubAtf
|{ 3tf }
|{ etf }
|korona biała z piórami strusimi po bokach, zawiniętymi u góry(Atef)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - |korona biała z piórami strusimi po bokach, zawiniętymi u góry (Atef) (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|i
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|i
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|i
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|i
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|iAb
|R15lubiAb
|{ i3b }
|{ ieb }
|włócznia przystrojona jak sztandar
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – włócznia przystrojona jak sztandar (3b)
 |-
|iAm
|M1lubiAm
|i3mlubim3
|iemlubime
|drzewo
|więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify dwuliterowe - drzewo (im)
 |-
|iab
|W10lubiab
|icblubwsḫlubsḫwlubḥnt
|ieblubusch (łsch)lubschu (schł)lubhnt
|kubek (filiżanka)lubczasami określany jako - koszyk
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – kubek (filiżanka) (cb)
 |-
|iAt
|N30lubiAt
|{ i3t }
|{ iet }
|kopiec ziemi z krzewami
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kopiec ziemi z krzewami (det.)
 |-
|rowspan="2"|isw
|rowspan="2"|F44lubiwalubisw
|rowspan="2"|iwclubisw
|rowspan="2"|iue (iłe)lubisu (isł)
|rowspan="2"|kość udowa z przylegającym mięsem(udziec)
|(1)
1. fon. lub fon. det.: iwc, np. E9:a-iwa - iwc - dziedziczyć
2. det.: udo, kość udowa, np. E9:a-iwa:Z1 - iwc - udo (wołowe), kość udowa
 |-
|(2)
1. fon.: isw, np. iwa-w-Y1V (war. i-M40-s-iwa:Y1 lub Stare państwo - iwa-s-w) - isw - wymieniać (się)
2. det.: noga wołowa, np. sw-w-t:iwa - isw - noga wołowa
 |-
|iwn
|O28lubiwn
|iwn
|iun (iłn)
|kolumna ze szpicą na szczycie(kolumna Iun)
|
1. fon.: iwn, np.:
   a) np. iwn-t:Z1 (war. iwn-t:pD) - iwnt - łuk
   b) np. iwn-nw:niwt - Iwnw - Heliopolis
2. ideo.: kolumna Iun (lub Jun, słup), np. iwn - iwn - kolumna Iun
 |-
|D54
|D54
|rowspan="2"|{ iwt }
|rowspan="2"|{ iut (iłt) }
|rowspan="2"|nogi kroczące
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - nogi kroczące (det.)
 |-
|D55
|D55
 |-
|ibA
|Y6lubibA
|ib3
|ibe
|pionek
|
1. fon.: ib3, np. i-b-A-ibA (war. i-b-ibA-ibA-ibA lub ibA-ibA-ibA) - ib3 lub ib3w- tańce
2. ideo. lub det.: pionek, np. i-b-E8-ibA (war. ibA) - ib lub ib3 - pionek
 |-
|ipt
|O45lubipt
|rowspan="2"|{ ipt }
|rowspan="2"|{ ipt }
|rowspan="2"|budynek kopulasty
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - budynek kopulasty (det.)
 |-
|O46
|O46
 |-
|g
|W11lubglubnzt
|rowspan="2"|{ ipt(?) }lub{ nst }
|rowspan="2"|{ ipt(?) }lub{ nst }
|rowspan="2"|(1) podstawka pod słoje na wino lub piwo
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - (1) podstawka pod słoje na wino lub piwo (det.)
 |-
|W12(Stare Państwo)
|W12
 |-
|R13(Stare Państwo)
|R13
|{ imn(?) }
|{ imn(?) }
|sokół G5 na stojaku R12 z piórem Sw
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - sokół na stojaku z piórem (det.)
 |-
|ini
|W25lubini
|ini
|ini
|kombinacja hieroglifów:nw-+-D54(garnek + kroczące nogi)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - kombinacja hieroglifów: garnek + kroczące nogi (in)
 |-
|inb
|O36lubinb
|rowspan="2"|{ inb }
|rowspan="2"|{ inb }
|rowspan="2"|ściana
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - ściana (det.)
 |-
|(sporadycznie)
|O36A
 |-
|M43
|M43
|rowspan="2"|{ irp }
|rowspan="2"|{ irp }
|rowspan="2"|winorośl na podpórkach
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - winorośl na podpórkach (det.)
 |-
|M43A
|M43A
 |-
|iTi
|V15lubiTi
|iṯi
|iczi (itczi)
|peta (bola) z nogami
|1. fon.: iṯi, np. V15-A24 (war. i-V15 lub Średnie Państwo - V15:t-A24)- iṯi - chwytać (łapać)
2. zobacz też: hieroglify jednoliterowe - pęta (bola) (ṯ)
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - nogi kroczące (det.)
 |-
|N21
|N21
|{ idb }
|{ idb }
|język z ziemi
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - język z ziemi (det.)
 |-
|sDm
|F21lubsDm
|idnlubsmlubḏrḏ
|idnlubsdżmlubdżrdż
|ucho wołu
|
1. ten hieroglif (sDm) jako fonem idi lub sḏm był używany w słowach związanych z uchem i słyszeniem
2. nie mylić tego hieroglifu (sDm) z podobnym w znaczeniu hieroglifem - D18 - mają różne wartości fonetyczne
3. fon. lub fon. det.: idn, np.:
   a) i-d:sDm - idi - głuchy
   b) i-d:n-sDm:Y1 (war. sDm:n-Y1V) - idn - wymienić (zamienić, zastąpić)
   c) sDm:n-nw-w-A1 - idnw - zastępca (wysłannik)
4. fon.: sdm lub sḏm - później fon. sdm uległ fonetycznej zamianie na sḏm, np.:
   a) sDm-m-ir - sdm - farba
   b) sDm-m (war. s-D:sDm-m) - sḏm - słyszeć (słuchać)
5. (w papirusach medycznych) fon.: ḏrḏ, np. sDm:Z1 (war. Dr:r-D-sDm) - ḏrḏ - liść
6. ideo. lub det.: ucho, np. ms-s-Dr:r-sDm (war. sDm:Z1) - msḏr - ucho
7. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - ucho (det.)
 |-
|idr
|V37lubidr
|idr
|idr
|bandaż
|
1. fon. lub fon. det.: idr, np. i-d:r-idr-E1 (war. idr:Z1-E1) - idr - stado
2. det.: bandaż (lub bandażować), wiązać, np. i-d:r-idr - idr - bandaż, wiązać (bandażować)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|a (małe)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|a
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|c lub `
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|e
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|awt
|S39lubawt
|cwt
|eut (ełt)
|chłopski kij pastuszy(nie tak zakrzywiony do tyłu jak HqA)
|
1. ten hieroglif (awt) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem - HqA
2. (sporadycznie) fon.: cwt, np. awt-w:t-E7-Z3 - cwt - kózki, trzódka (l. mn.)
3. ideo.(?): nazwa berła o takim kształcie awt, nazywano je: a-w-t (?- war. awt) - cwt - berło Eut (lub Aut)
4. zobacz też: kij pastuszy (zakrzywiony do tyłu) (ḥḳt)
 |-
|xrp
|S42lubabAlubxrplubsxm
|cb3lubḫrplubsḫm
|ebelubchrplubschm
|berło władzy
|
1. fon.: cb3, np.:
   a) a:b-bA-A-xrp - cb3 - stela
   b) a:b-xrp-Hnmmt - cb lub cb3 - blask (połysk)
2. fon.: sḫm, np.:
   a) xrp-m-A24 (war. xrp) - sḫm - mieć władzę
   b) xrp-Z1 (war.  lub sxm-x:t-zSSt) - sḫm lub sḫmt(?) - sistrum (jeden z rodzajów grzechotki rytualnej)
3. w tytulaturze ten hieroglif (xrp) zawsze powinien być czytany jako fon.: ḫrp, np.:
   a) xrp-g:g (war. x:r-p:D40-n:F20:z-t:Z4-g:g) - ḫrp - zarządca dwóch siedzib (tytuł kapłański)
   b) xrp-kA:t-A9 - ḫrp k3t - nadzorca prac
4. ideo. lub det.: nazwa berła, np. a:b-bA-xrp - cb3 - berło Ebe (lub Aba)
5. ideo. lub det.: być u władzy (dowodzić), kontrolować i słów pochodnych, np. x:r:p-xrp:D40 (war. xrp) - ḫrp - być u władzy, kontrolować
6. zobacz też: sistrum (sḫm)
  |-
|apr
|Aa20lubapr
|cpr
|epr
|(hieroglif nieokreślony)
|(z nieznanych powodów) fon.: cpr, np. apr-r:Y1 (war. a:p:r-apr) - cpr - wyposażyć (zaopatrywać)
  |-
|anx
|S34lubanx
|cn
|ench
|krawatlubtrok, zwłaszcza ten od sandałów(znany jako symbol życia - Anch)
|
1. fon.: cnḫ, np. anx-n:x - cnḫ - życie
2. półideo.: odbicie (lustrzane), np. anx-Z1:N34 - cnḫ - odbicie
3. ideo.: sandałowy trok, np. anx-Z1 - cnḫ - sandałowy trok
4. ideo.: życie, np. anx-n:x (skr. anx) - cnḫ - życie
5. skrót: anx w formule anx-n:x-w-DA-A-Y1V-s-n:b (skr. anx-DA-s) - cnḫ wḏ3 snb - Niech żyje! W dostatku i w zdrowiu! (dosł.: życie, dostatniość, zdrowie – formuła grzecznościowa wypisywana – w formie skrótowej – po każdorazowym wywołaniu imienia faraona)
 |-
|arq
|V12lubarq
|crḳlub{ fḫ }lub{ fnḫw(?) }
|erq (erk)lub{ fch }lub{ fnchu (fnchł)(?) }
|opaska ze sznurka lub płótna
|
1. fon. lub fon. det.: crḳ, np.:
   a) a:r-q:arq-A2 - crḳ - przysięgać
   b) a:r-q-i-i-arq:ra (war. arq:q-i-i-ra) - crḳy - ostatni dzień miesiąca
2. fon. det.: fnḫw(?), np.:
   a) tA:tA:tA-f:n:x-w-arq:Z2-qmA-A1*B1:Z2 - t3w Fnḫw - ziemie fenickie (l. mn.)
   b) f:x-arq-qmA-xAst:Z2 - fnḫw - obcokrajowcy (l. mn.)
3. det.: wolny, puszczony (luzem), np. f:x-arq:D54 - fḫ - wolny
4. det.: odprawiać (do podróży), np. arq:D54 - fḫ - odprawiać
5. det.: księga papirusowa (dokument), np.:
   a) S:f:d-w-arq - šfdw - papirus (zwój)
   b) z:n:n-arq - snn - dokument (własności lub praw)
6. det.: wiązać, np.:
   a) s-Sd:d-arq - sšd - opaska na głowę (zawiązywana)
   b) anx-Z1:arq - cnḫ - wieniec (pleciony)
  |-
|aHa
|P6lubaHa
|rowspan="2"|cc
|rowspan="2"|ehe
|maszt
|
fon.: cḥc, np. a:aHa-a:D54 (war. aHa-a:D54) - cḥc - stojak i słowa pochodne
 |-
|P7
|P7
|kombinacja hieroglifów:aHa-+-a(maszt + przedramię)
|fon.: cḥc, np. P7-P1:Z1 - cḥc - statek
 |-
|aSA
|I1
|rowspan="2"|cš3
|rowspan="2"|esze
|rowspan="2"|jaszczurka
|rowspan="2"|
1. fon.: cš3, np. aSA-A-Z3 (war. aSA lub a:S-A-aSA) - cš3 - wiele (dużo) i słowa pochodne
2. det.: jaszczurka, np.:
   a) H-Hn:n-t:U30-sw-W:aSA - ḥnt3sw - jaszczurka
   b) a:S-aSA - eš lub cš3 - jaszczurka
3. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - bóg z uniesionymi ramionami i podtrzymującymi (Niebo) (ḥḥ)
 |-
|I1S(forma alternatywna - sporadycznie)
|I1S
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|w
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|w lub W
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|w
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|u lub ł lub łu
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|wAH
|V29lubsklubwAH
|w3
|ueh (łeh)
|włóknista przędza zwinięta luźno w pęczek
|więcej o tym hieroglifie :
   hieroglify dwuliterowe - włóknista przędza zwinięta luźno w pęczek (sk)
 |-
|N31
|N31
|{ w3t }
|{ uet (łet) }
|droga obramowana krzewami
|więcej o tym hieroglifie :
   hieroglify dwuliterowe - droga obramowana krzewami (w3)
 |-
|wAD
|M13lubwAD
|w3ḏ
|uedż (łedż)
|łodyga papirusu
|więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify dwuliterowe - łodyga papirusu (wḓ)
 |-
|M14
|M14
|w3ḏ
|uedż (łedż)
|kombinacja hieroglifów:wAD-+-D(łodyga papirusu + kobra)
|więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify dwuliterowe - kombinacja hieroglifów: łodyga papirusu + kobra (wḏ)
 |-
|P3
|P3
|{ wi3 }
|{ uie (łie) }
|święta barka
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - święta barka (det.)
więcej o tym hieroglifie:
 |-
|wbA
|U26lubwbA
|rowspan="2"|{ wb3 }
|rowspan="2"|{ ube (łbe) }
|rowspan="2"|świder używany do wiercenia otworów w koralikach
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - świder używany do wiercenia otworów w koralikach (det.)
 |-
|U27(Stare Państwo)
|U27
 |-
|Hnmmt
|N8lubHnmmt
|wbnlubḥnmmt
|ubn (łbn)lubhnmmt
|świecące słońce (światło słoneczne)
|
1. fon.: wbn, np. Hnmmt-nw:W-F51 (war. W-b-n:nw*W-Aa2) - wbnw - rana (skaleczenie)
2. fon.: ḥnmmt, np. Hnmmt-m-m:t-A1*B1:Z2 (war. Hnmmt-t:Z2ss lub H:n-m-m:t-Hnmmt) - ḥnmmt - ludowe słońce (z Heliopolis) lub (?)radość ludowa (lub (?)-ludowy humor)
3. ideo. lub det.: światło słoneczne, np.:
   a) A-x-w-Hnmmt (war. Hnmmt-w-A40) - 3ḫw - światło słoneczne
   b) p-s-D-Hnmmt - psḏ - blask
   c) w-b-n:Hnmmt - wbn - wschodzić (o słońcu)
 |-
|wHa
|P4lubwHa
|{ wḥc }
|{ uhe (łhe) }
|łódź rybacka z siecią
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - łódź rybacka z siecią (det.)
 |-
|wHm
|F25lubwHm
|wḥm
|uhm (łhm)
|noga i kopyto wołu
|
1. fon.: wḥm, np. wHm-m (Stare Państwo - war. w-H-m) - wḥm - powtarzać i słowa pochodne
2. pólideo.: kopyto, np. wHm-m-E7 (skr. wHm) - wḥm lub wḥmt - kopyto, a także w przenośni, w znaczeniu potocznym: dupek
3. ideo.: kopyto, np. wHm-t:Z1 - wḥm - kopyto (osła)
 |-
|wsr
|F12lubwsr
|wsr
|usr (łsr)
|głowo-szyja psia
|
1. fon.: wsr, np. wsr-s-r (war. w-wsr-s-r) - wsr - potężny (silny)
2. ideo.: szyja, np. wsr-t:Z1 (war. wsr-D21:t) - wsrt - szyja
 |-
|wsx
|S11lubwsx
|wsḫ
|usch (łsch)
|kołnierz z koralików z sokologłowymi zakończeniami
|
1. (sporadycznie) fon.: wsḫ, np.:
   a) wsx - wsḫ - szerokość (rozpiętość, zakres)
   b) s-w-z:x-wsx - swsḫ - poszerzać
2. ideo. lub det.: kołnierz (kolia), np. w-s-x:iab-wsx (war. wsx) - wsḫ - kołnierz (kolia)
 |-
|wSm
|H2lubpqlubwSm
|wšmlubp3ḳlubm3c
|uszm (łszm)lubpeq (pek)lubmee
|głowa czubatego ptaka
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - głowa czubatego ptaka (pḳ)
 |-
|wDa
|Aa21lubwDa
|rowspan="2"|{ wḏc }lub{ stẖ }
|rowspan="2"|{ udże (łdże) }lub{ stś }
|narzędzie cieśli
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - narzędzie cieśli (det.)
 |-
|Aa22
|Aa22
|kombinacja hieroglifów:wDa-+-a(narzędzie cieśli + przedramię)
 |-
|wDb
|N20lubwDb
|wḏb
|udżb (łdżb)
|język z ziemi
|
1. fon.: wḏb, np. wDb-b-pXr:D54 (war. wD-b-N22:D55) - wḏb - zawrócić i słowa pochodne
2. (od okresu Starego Państwa) ideo. w słowie: W4-d:wDb-O23 - ḥb-sd - obchody, uroczystość Sed
3. det.: wał piaskowy, brzeg, np. V25-b-wDb (war. wD-b-N22:Z1) - wḏb - wał piaskowy, brzeg (nad wodą)
4. zobacz też: piaskowy język z ziemi (wḏb)
 |-
|wdn
|M11lubwdn
|{ wdn }
|{ udn (łdn) }
|kwiat na długiej, skręconej łodydze
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kwiat na długiej, skręconej łodydze (det.)
 |-
|N22(Stare Państwo)
|N22
|wḏb
|udżb (łdżb)
|piaskowy język z ziemi
|
1. w okresie Starego Państwa, ten hieroglif (N22) był pierwowzorem dla hieroglifów - wDb i N21
2. fon.: wḏb, np. wD-b-N22:D55 (war. wDb-b-pXr:D54) - wḏb - zawrócić i słowa pochodne
3. det.: ziemia, np.:
   a) iH-t:N22:N17 - cḥt - pole
   b) s-x:t-sxt-N22:N17 - sḫt - pole
   c) wD-b-N22:Z1 (war. V25-b-wDb) - wḏb - wał piaskowy, brzeg (nad wodą)
4. zobacz też: język z ziemi (wḏb)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|b
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|b
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|b
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|b
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|bAs
|W2lubbAs
|rowspan="2"|b3s
|rowspan="2"|bes
|rowspan="2"|rozmiarowy słoik na olej, bez zawiązanych końców
|rowspan="2"|
1. fon.: b3s, np. bAs-t:X1 (war. ) - B3stt - Bastet (bogini ogniska domowego, miłości, radości i kotów)
2. det.: słoik, np. b-bA-s-bAs - b3s- słoik
 |-
|(sporadycznie)
|W2A
 |-
|biA
|U16lubbiA
|bi3
|bie
|sanie z głową szakala przewożące ładunek metalu (?)
|
1. fon. lub fon. det.: bi3, np. b-i-i-biA:Y1 (war. biA-Y1V) - by lub org. bi3 - lub war. b-i-A-t:D40 - bi3t - dziwić się (zdziwienie) i słowa pochodne
2. ideo.(?): miedziany, np. b-id-biA-A-i - bi3i - miedziany (przymiotnik odrzeczownikowy, od słowa: b-i-id:S - bi3 - miedź)
3. det.: wn:n-biA:S - wnš - sanie
 |-
|id
|N41lubid
|rowspan="2"|bi3
|rowspan="2"|bie
|rowspan="2"|studnia wypełniona wodą
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – studnia wypełniona wodą (ḥm)
 |-
|N42(powszechniejsza forma)
|N42
 |-
|bit
|L2lubbit
|bit
|bit
|pszczoła
|
1. fon.: bit, np. bit:t (war. b-i-t-S4) - bit lub bity - król Dolnego Egiptu
2. ideo.: pszczoła, np. bit-t:Z1 - bit - pszczoła
3. ideo.: miód, np. bit-t*nw:Z2 - bit - miód
4. ideo.: symbol Dolnego Egiptu, np. w zgrupowaniu - sw:t-bit:t - nsw bit - król Górnego i Dolnego Egiptu
5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - bogini-sęp Nechbet i bogini-kobra Uadżet w koszykach nb (det.)
6. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - kobra I13 w koszyku nb (det.)
 |-
|bnr
|M30lubbnr
|{ bnr }
|{ bnr }
|słodkawy korzeń
|więcej o tym hieroglifie:
    hieroglify – określniki i ideogramy - słodkawy korzeń (det.)
 |-
|bdt
|M34lubbdt
|{ bdt }
|{ bdt }
|owłosiony kłos pszenicy
|więcej o tym hieroglifie:
    hieroglify – określniki i ideogramy - owłosiony kłos pszenicy (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|p
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|p
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|p
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|p
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|pAq
|H3lubpAk
|p3ḳ
|peq( (pek)
|głowa warzęchy
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - głowa warzęchy (pḳ)
 |-
|X6
|X6
|p3t
|pet
|okrągły bochenek z odciskiem palca piekarza
|
1. fon. det.: p3t, np. pA-t:X6 - p3t - starożytność (starodawność)
2. det.: bochenek, np. pA-t:X6 - p3t - bochenek
 |-
|pXr
|F46lubpXrlubqAb
|rowspan="6"|pẖrlubdbn
|rowspan="6"|pśrlubdbn
|rowspan="6"|jelito (kiszka)
|rowspan="6"|
1. ten hieroglif (qAb) ma wiele form: 
 (F46A), F47 (F47),  (F47A), F48 (F48), F49 (F49)
2. fon.: pḫr
3. fon.: dbn
4. półideo.: pośrodku (w środku), np. m-q-A-b-qAb:Y1 - m-ḳ3b - pośrodku (w środku)
5. półideo.: podwójnie (dwojako), np. q-b-qAb:Y1 - ḳb lub ḳ3b - podwójnie
6. ideo.: jelito (kiszka), np. q-A-b-qAb:F51 - ḳ3b - jelito
7. ideo.: obejść dookoła i słowa pochodne, np. d-b-n:pXr (war. pXr:n-D54) - dbn - obejść dookoła
8. ideo.: obrócić się, okręcić się (skręcić się, zakręcić się) i słowa pochodne, np. p:X:r-pXr:D54 (war. pXr:r-D54) - pẖr - obrócić się, okręcić się
9. det.: skręcić (okręcić, zakręcić) i słowa pochodne, np.:
   a) V25-b-pXr:D54 - wḏb - skręcić
   b) w:d-b-pXr:D54 - wdb - skręcić
 |-
|
|F46A
 |-
|F47
|F47
 |-
|
|F47A
 |-
|F48
|F48
 |-
|F49
|F49
 |-
|pzD
|N9lubpzD
|rowspan="2"|psḓ
|rowspan="2"|psdż
|rowspan="2"|księżyc z zaćmioną dolną połową
|rowspan="2"|
1. nie mylić tego hieroglifu (pzD) z podobnym - X6 - to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: spḏ, np. pzD:t-nTr-nTr-nTr - psḏt - boska Enneada (dziewiątka bogów z Heliopolis)
3. ideo. lub det.: Święto Wschodzącego Księżyca (dosł. Święto Nowego Księżyca - drobne święto w kalendarzu księżycowym, przypadające na pierwszy dzień po nowiu, kiedy księżyc jest już na niebie widoczny w kształcie sierpa), np:
   a) pzD:n-A-Hb - psḏntyw - Święto Nowego Księżyca
   b) p:z:d-n:pzD (war. pzD:n-Hb) - psdn - Święto Nowego Księżyca
   c) (Teksty Piramid) N33-A - psḏtyw - Święto Nowego Księżyca
 |-
|N10(Nowe Państwo)
|N10
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|m
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|m lub M
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|m
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|m
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|H1
|H1
|m3c
|mee
|głowa kaczki (rożeńca) zA
|
1. fon.: m3c - ten hieroglif (H1) może być użyty jako fonem w miejsce hieroglifu - pq - tylko w przypadku, gdy chodzi o ptaka bez czuba na głowie, np. mA:mAa-a:H1-Y1V - m3c - prawdziwość (rzeczywistość)
2. (w formułach ofiarnych) ideo.: ptactwo, drób, np. A-p:d-w-zA:Z2ss (skr. H1) - 3pdw - ptactwo
3. det.: ukręcić szyję (ptakowi), np. w-S:n-H1:a - wšn - ukręcić szyję
4. zobacz też: głowa czubatego ptaka (m3c)
5. zobacz też: związana gęś lub kaczka (snd)
 |-
|mAa
|Aa11lubmAa
|rowspan="4"|m3c
|rowspan="4"|mee
|rowspan="4"|(hieroglif nieokreślony)
|rowspan="4"|
1. nie mylić tego hieroglifu (mAa) z podobnymi - Aa13 lub Aa15 - to są zupełnie różne hieroglify
2. (z nieznanych powodów) fon.: m3c, np. mA:mAa-a:t-Sw (war. mAa:t:Y1) - m3ct - prawda i słowa pochodne, szczególnie w zapisie: mAa:P8H - m3c-ḫrw - czysty głos, dosł.: prawdziwy głos
3. det.: cokół (postument) i słowa pochodne, np. T:n-t:mAa - ṯntt - podest
 |-
|
|Aa11A
 |-
|
|Aa11B
 |-
|Aa12(Stare Państwo)
|A112
 |-
|mAw
|G46lubmAw
|m3w
|meu (meł)
|kombinacja hieroglifów:w-+-mA(pisklę przepiórki + sierp)
|fon.: m3w, np. m-mAw-t:Y1 - m m3wt - od nowa, na nowo (nowość)
 |-
|W7
|W7
|rowspan="2"|m3ṯ
|rowspan="2"|mecz (metcz)
|granitowa misa
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - granitowa misa (3b)
 |-
|W8
|W8
|zniekształcona granitowa misa
 |-
|mwt
|G14lubmwt
|mwt
|mut (młt)
|sęp
|1. (z nieznanych powodów) fon.: mwt
2. (z nieznanych powodów) ideo.: matka, np. mwt-t-B1 - mwt - matka
3. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - sęp (mt)
 |-
|T1
|T1
|mnw
|mnu (mnł)
|starodawna buława (buzdygan) o kielichowatej lub miskowatej głowicy
|
1. fon.: mnw, np. sw-w-T1:nw-niwt (war. sw-mn:n-nw-w) - Swmnw - lub war. s-mn:n-nw-w-niwt - Smnw - Sumenu (miasto w Górnym Egipcie, miejsce kultu Sobka)
2. (Średnie Państwo, Teksty Piramid) ideo.(?): nazwa berła Mnu (lub Menu) o kształcie T1, np. mn:n-nw (?- war. T1) - mnw - berło Mnu
 |-
|mnx
|U22lubmnx
|{ mnḫ }
|{ mnch }
|dłuto
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - dłuto (det.)
 |-
|msn
|V32lubmsn
|msnlubg3w
|msnlubgeu (geł)
|drobny wyrób wiklinowy(możliwe, że używany przez łowców hipopotamów)
|
1. fon.: msn, np. msn:x (war. ms-n:msn-t:niwt) - Msn - miasto Msn (?- miasto położone w Dolnym Egipcie, niedaleko Kantary)
2. fon.: g3w, np. g-A-w-msn:wr - g3w - być ograniczonym
3. det.: harpunnik, np. ms-n:nw-W:msn-A1 - msnw - lub war. m-s-ib:n - msn - harpunnik
 |-
|mzH
|I3lubmzH
|{ msḥ (mzḥ) }
|{ msh (mzh) }
|krokodyl
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – krokodyl (it)
 |-
|mDH
|S10lubmDH
|mdḥlubmḏḥlubmḏḥw(?)
|mdhlubmdżhlubmdżhu (mdżhł)(?)
|wieniec z tkaniny jako opaska
|
1. fon.: mdḥ lub mḏḥ, np.:
   a) mDH-H-sSm:D40 - mḏḥ - war. m-D38:d-H-T7 - mdḥ - rąbać, ciosać i rzeczowniki pochodne
   b) mDH:D40 (war. mDH-H lub mDH) - mḏḥ lub mḏḥw - cieśla (stolarz), szkutnik
2. ideo. lub det.: wieniec, opaska, np.:
   a) wAH-H-w-mDH - w3ḥw - wieniec
   b) mDH (war. mDH-H lub m-D-H-aqr) - mḏḥ - opaska
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - siekiera (det.)
 |-
|T7
|T7
|{ mḏḥ }
|{ mdżh }
|siekiera
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - siekiera (det.)
 |-
|Aa23
|Aa23
|rowspan="2"|{ mḏd }
|rowspan="2"|{ mdżd }
|rowspan="2"|osnowa rozciągnięta pomiędzy słupkami
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - osnowa rozciągnięta pomiędzy słupkami (det.)
 |-
|Aa24
|Aa24
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|n
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|n lub N
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|n
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|n
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|R24
|R24
|rowspan="3"|{ nit(?) }lub{ nrt(?) }
|rowspan="3"| nit(?) }lub{ nrt(?) }
|rowspan="3"|dwa łuki związane w pakunek
|rowspan="3"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - dwa łuki związane w pakunek (det.)
 |-
|
|R24A
 |-
|R25(Stare Państwo)
|R25
 |-
|nbw
|S12lubnbw
|{ nbw }
|{ nbu (nbł) }
|kołnierz z koralików
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kołnierz z koralików (det.)
 |-
|TAw
|P5lubnfwlubTAw
|{ nfw }lub{ ṯ3w }
|{ nfu (nfł) }lub{ czeu (czeł) }
|żagiel
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - schody (det)
 |-
|nfr
|F35lubnfr
|nfr
|nfr
|serce i tchawica
|
1. (z nieznanych powodów) fon.: nfr, np. nfr-f:r (sporadycznie - war. n:nfr-f:r) - nfr - dobry
2. ideo.: dobry, piękny i słowa pochodne, np. nfr (war. nfr-r) - nfr - dobry, piękny
 |-
|nmt
|T29lubnmt
|{ nmt }
|{ nmt }
|kombinacja hieroglifów:T30-+-Xr(ostrzałka do noży + pieniek rzeźnicki)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kombinacja hieroglifów: ostrzałka do noży + pieniek rzeźnicki (det)
 |-
|Xrd
|A17lubXrd
|nni
|nni
|dziecko siedzące (na kolanach) z dłonią przy ustach
|
1. fon.: nni, np. sw-t:n-Xrd-n:n-niwt - Nni-nsw - Herakleopolis (dawna stolica Dolnego Egiptu, ob. Ihnasijja)
2. det.: osoba młoda, dziecko i słowa pochodne, np.:
   a) r:n:p-rnp-Xrd - rnpi - młodym być
   b) S:r-i-Xrd - šri - dziecko
   c) X:r:d-Xrd (skr. Xrd lub Xrd-A1) - ḫrd - dziecko
   d) n:nm*m-H-Xrd-wr - nmḥ - sierota
 |-
|M22
|M22
|nḫb
|nchb
|trzcina z pędami
|fon.: nḫb, np.:
   a) M22-b-t-mwt:nb (war. n:x-b-M22-t-mwt) - Nḫbt - Nechbet (bogini-sępica, prawe oko Re, patronka Górnego Egiptu)
   b) n:x-b-t-M22 - nḫbt - kiełkować, strzelać w górę (rosnąć)
 |-
|nxn
|O47lubnxn
|rowspan="2"|{ nḫn }
|rowspan="2"|{ nchn }
|rowspan="2"|prehistoryczny budynek w Hierakonpolis
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - prehistoryczny budynek w Hierakonpolis (det)
 |-
|O48
|O48
 |-
|sw
|M23lubsw
|{(?) nsw }
|{(?) nsw }
|roślina uważana za typową w Górnym Egipciebez kwiatów(prawdopodobnie Sma - turzyca lub cibora)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – roślina uważana za typową w Górnym Egipcie bez kwiatów (s)
 |-
|nTr
|R8lubnTr
|nr
|nczr
|chusta opatrunkowa na kijulubproporzec
|
1. fon. lub półfon.: nṯr, np. nTr-t:D21:Z4-Y1V - ntry - war. n:nTr-T:r - nṯr lub nṯri - boski (boży)
2. ideo.: bóg, np. nTr-Z1 - nṯr - bóg
3. (sporadycznie) det.: bóg, np. sSr-b-b-nTr - Gbb - Geb
 |-
|nDm
|M29lubnDm
|nm
|ndżm
|strączek z jakiegoś słodko pachnącego drzewa
|półfon.: nḏm:
   a) nDm-m-Y1V (war. n:D-nDm-m) - nḏm - słodki (smak) i słowa pochodne
   b) s-s-nDm-m-iAm (war. s-s-n:nDm-xt) - ssnḏm - (Stare Państwo)  - ssḏ - s-s-D-m - ssḏm - nieznany gatunek drzewa lub drewna z tego drzewa
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|r
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|r
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|r
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|r
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|rwD
|T12lubAilubArlubrwdlubrwD
|rwdlubrw
|rwdlubrudż (rłdż)
|cięciwa
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - cięciwa (3i)
 |-
|O40
|O40
|{ rwd }
|{ rud (rłd) }
|schody
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - schody (det)
 |-
|nr
|H4lubnr
|rmṯ
|rmcz
|głowa sępa mwt
|1. (od Nowego Państwa) fon.: rmṯ, np. nr-A1*B1:Z2 (war. D21:t*nr-A1*B1:Z2) - rmṯ - ludzie ale to jest taki żartobliwy zapis sugerujący, że ludzie są jak gęsi, czyli łatwo nimi kierować
2. więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify dwuliterowe - głowa sępa mwt (nr)
 |-
|rnp
|M4lubrnp
|rnp
|rnp
|łodyga palmowa bez liści, nacięta
|
1. (sporadycznie) ten hieroglif (rnp) był zamiennikiem dla hieroglifów: M5, tr lub M7
2. fon.: rnp, np. rnp-t:Z1 (war. r:n-p-rnp-t) - rnpt - rok
3. ideo.: rok, np.:
   a) rnp-t:zp - ḥ3t-sp - rok panowania
   b) rnp-rnp-f:ra - snf - ostatni rok
4. ideo.: czas, np. t:D21-rnp-t:ra - tr - czas, pora roku
 |-
|rxyt
|G23lubrxyt
|rowspan="2"|rḫtlubrḫyt
|rowspan="2"|rchtlubrchit
|czajka
|rowspan="2"|fon. lub fon. det.: rḫt lub rḫyt, np. r:x-i-i-t:rxyt-A1*B1:Z2 (war. rxyt-t:Z2ss) - rḫyt - zwykli ludzie
 |-
|G24
|G24
|czajka ze skręconymi skrzydłami
 |-
|rsw
|M24lubrsw
|rsw
|rsu (rsł)
|kombinacja hieroglifów:sw-+-r(roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta)
|
1. fon.: rsw, np. rsw-w:t - rswt - Południe (jedna z czterech stron Świata)
   * przed okresem Średniego Państwa, zapis słowa Południe był inny: rsw-y:N21*Z1 - rsy
2. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - kombinacja hieroglifów: roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta + turzyca wyrastająca ze znaku ziemi (det.)
 |-
|rtH
|U31lubrtH
|{ rtḥ }
|{ rth }
|przyrząd używany w piekarstwie
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - przyrząd używany w piekarstwie (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|h (małe)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|h
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|h
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|h
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|ra
|N5lubralubzwlubhrw
|{ hrw }
|{ hru (hrł) }
|słońce
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - słońce (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|H (duże)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|H
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ḥ
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|h
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|zH
|O22lubzH
|ḥ3b
|heb
|otwarta budka (lub kram)podparta na drągach
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – otwarta budka (lub kram) podparta na drągach (ḥb)
 |-
|Hwt
|O6lubHwt
|rowspan="2"|ḥwt
|rowspan="2"|hut (hłt)
|prostokątne ogrodzenie widziane na planie(rzut z góry)
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – prostokątne ogrodzenie widziane na planie (rzut z góry) (ḥ)
 |-
|O7
|O7
|kombinacja hieroglifów:Hwt-+-r(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + usta)
 |-
|Hfn
|I8lubHfn
|ḥfn
|hfn
|kijanka
|
1. fon.: ḥfn, np. H-f:n:r-Hfn - Ḥfnr - Kijanka (imię męskie)
2. (liczba) ideo.: 100 000 (sto tysięcy), np.:
   a) Hfn - ḥfn - 100.000 (sto tysięcy)
   b) H-f:n-nw:W-Hfn:Z2ss - ḥfnw - setki tysięcy (l. mn.)
 |-
|Hmt
|U24lubHmt
|rowspan="2"|{ ḥmt }
|rowspan="2"|{ hmt }
|rowspan="2"|świder kamieniarski, obciążony kamieniami na górze
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - świder kamieniarski, obciążony kamieniami na górze (det.)
 |-
|U25(Stare Państwo)
|U25
 |-
|pt
|N1lubpt
|ḥrylubḥrwlub{ pt }
|hrilubhru (hrł)lub{ pt }
|niebo
|
1. ten hieroglif (pt) jest pochodną od dwóch innych hieroglifów wcześniejszych -  i  - oznaczających bramę
2. fon.: ḥry lub ḥrw, np. Hr:r-y:pt - ḥry - ponad (powyżej) i słowa pochodne
3. ideo. lub det.: niebo, np. p*t:pt (war. pt) - pt - niebo
4. det. niebo i słowa pochodne, np.:
   a) nw*t:pt-A40 - Nwt - Nut (bogini nieba)
   b) Hr:r-t:pt (war. H-Hr:r-t:N31) - ḥrt - Niebo (raj, dosł. [To] odległe)
   c) ini:pt (war. ini:n-H-Hr:r-t:N31) - In-ḥrt - Inhert (wojowniczy bóg wojny, walki i polowania - dosł. [Ta, która] sprowadził [to] odległe - to nie błąd! to jest bóg męski, ale w rodzaju żeńskim)
5. det.: wysoko(ść), np. a:x-pt - cḫi - powiesić (wieszać, zawiesić)
6. det.: brama i słowa pochodne, np.:
   a) r:w-t:y-pt - rwty - podwójna brama
   b) h*t:pt - ht - war. h-i-i-t:pt lub h-S:t - hyt - wrota
   c) s-m-s-w-h-i-i-t:pt-A20 - smsw hyt - najstarszy odźwierny wrót (tytuł stanowiska)
 |-
|Z9
|Z9
|rowspan="2"|ḥsblubḫbslubsw3lubšbn
|rowspan="2"|hsblubchbslubsue (słe)lubszbn
|rowspan="2"|dwa skrzyżowane patyki
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie zobacz:
   hieroglify dwuliterowe - dwa skrzyżowane patyki (wp)
 |-
|Z10(Stare Państwo)
|Z10
 |-
|HqA
|S38lubHqA
|3
|hqe (hke)
|kij pastuszy (zakrzywiony do tyłu)
|
1. ten hieroglif (HqA) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem - awt
2. fon.: ḥḳ3, np.:
   a) HqA-q-A-Y1V (war. HqA-q) - ḥḳ3 - rządzić (władza)
   b) HqA-q:t-U9 - ḥḳ3t - miarka Hekat (lub Heqat - jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, ob. ok. 4,8 l)
3. (Teksty Piramid) tylko w dwóch przypadkach - słowa pochodne od rdzenia: i3ḳ, np. HqA-s-V18 - 3ḳs - Akes (lub Aqes - uosobienie części szat królewskich - w okresie późniejszym nazywanych Ḥḳs)
4. (Teksty Piramid) ideo.(?): berło Aut, np. a:HqA-w:t - cwt - berło Aut
5. ideo. lub det.: berło, np. HqA-q:t (war. H-q:t-HqA-Z1 lub HqA-t:Z1) - ḥḳt lub ḥḳ3t - berło
 |-
|Htp
|R4lubHtp
|tp
|htp
|
|chleb X2 na macie trzcinowej
1. półfon.: ḥtp, np. Htp:t*p (Średnie Państwo - także dozwolony war. H-Htp:t*p) - ḥtp - odpoczywać, być zadowolonym i słowa pochodne
2. ideo.: ołtarz ofiarny lub ofiara(?), np. Htp:t*p (Stare Państwo - war. Htp:Z1) - ḥtp - ołtarz ofiarny (ofiara)
 |-
|HDt
|S1lubHDt
|{ ḥḏt }
|{ hdżt }
|korona biała Górnego Egiptu(Hedżet)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - korona biała Górnego Egiptu (Hedżet) (det.)
 |-
|HDD
|T6lubHDD
|ḥḏḏ
|hdżdż
|kombinacja hieroglifów:HD-+-D-+-D(buława o gruszkowatej głowicy + dwie kobry)
|fon.: ḥḏḏ, np. HDD-w:t-Hnmmt:Z2 - ḥḏḏwt - jasność (blask)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|x (mały)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|x
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ḫ
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ch
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|xAt
|R1lubxAtlubxAwt
|rowspan="2"|{ ḫ3t }
|rowspan="2"|{ chet }
|stół z chlebem i dzbanem
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - stół z chlebem i dzbanem (det.)
 |-
|R2
|R2
|stół ze "zwyczajowymi" kromkami chleba
 |-
|xpr
|L1lubxpr
|pr
|chpr
|żuk gnojarz (skarabeusz)
|
1. fon.: ḫpr, np. xpr:r (war. x:p-xpr:r) - ḫpr - stawać się (samorodny, samoistny) i słowa pochodne
2. ideo.: żuk gnojarz, np. xpr-Z1 (war. x:p-D21:r-xpr) - ḫprr - żuk gnojarz
 |-
|xnt
|W17lubxnt
|rowspan="2"|nt
|rowspan="2"|chnt
|rowspan="2"|dzbany na wodę w stojaku
|rowspan="2"|
1. ten hieroglif (xnt) posiada wiele różnorodnych odmian
2. nie mylić tego hieroglifu (xnt) z podobnymi hieroglifami - O27 lub S17A) - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
3. fon.: ḫnt, np. xnt-n:t (war. x:n:t) - ḫnt - z przodu (od przedniej strony) i słowa pochodne
4. ideo.: stojak na dzbany z wodą, np. xnt-Z3 - ẖntw - stojak na dzbany z wodą
5. zobacz też: pas noszony przez różnych bogów (šsm)
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - przedsionek (hol) z kolumnami (ḫ3)
 |-
|W18
|W18
 |-
|fnD
|D19lubfnD
|rowspan="2"|ḫntlub{ fnḏ }
|rowspan="2"|chntlub{ fndż }
|rowspan="2"|nos, oko i policzek
|rowspan="2"|
1. ten hieroglif (fnD) bardzo rzadko i "ostrożnie" był używany w płaskorzeźbach lub malunkach naściennych w innej półkursywnej formie - D20
2. ze względu na podobieństwo hieratyczne (do formy półkursywnej - D20) - ten hieroglif (fnD) był zamieniany piśmie hieroglificznym przez hieroglif - Aa32 - np.: fnD-t:Z4-D12:Z2ss (war. Aa32-t:Z4-D12:Z2ss) - sty - czerwony barwnik nubijski
3. w słowach o identycznym znaczeniu, ale o różnych rdzeniach słowotwórczych - nie mylić tego hieroglifu (fnD) z innym hieroglifem - rtH - to są różne hieroglify i mają różne wartości fonetyczne, np.:
   a) h:n-i-fnD:D40 - ḫni ≠ h:n:r-i-rtH:D40 - ḫnri - jednak obydwa słowa oznaczają: powstrzymywać się
   b) fnD:t*pr - ḫnt ≠ rtH:t*pr - ḫnrt - jednak obydwa słowa oznaczają: więzienie, twierdza, harem
4. fon. lub fon. det.: ḫnt, np. xnt-n:t*Z4-fnD (war. fnD:t) - ḫnty - przedni (od sł.: z przodu
5. ideo. lub det.: nos, np.:
   a) fnD:Z1 (war. f:nD-fnD) - fnḏ - f:n:d-fnD - fnd - nos
   b) S:D21:t-fnD - šrt - nozdrza, nos
6. det.: zmysł zapachu (węch), np.:
   a) t:p-i-fnD - tpi - węch
   b) s*sn:n-fnD - sn - czuć zapach
7. det.: twarz, np. xnt-n:t-fnD - ḫnt - twarz
8. det.: radość (przyjemność), np.:
   a) r:S-fnD - rš lub ršw - rozradować się
   b) xnt-n:t:S-fnD - ḫntš - mieć przyjemność
9. det.: delikatny, uprzejmy, np. s-f:n-fnD - sfn - być łagodnym
10. det.: być nieposłusznym, np.:
   a) b-T:n-fnD - bṯn - nieposłuszny (nieprzyjemny)
   b) g:f-n:fnD - gfn - odrzucać (odmawiać)
10. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - pradawny rodzaj łuku (det.)
 |-
|D20(forma półkursywna)
|D20
 |-
|xrw
|P8lubxrw
|rowspan="2"|rw
|rowspan="2"|chru (chrł)
|rowspan="2"|wiosło
|rowspan="2"|
1. fon.: ḫrw, np.:
   a) xrw-w (war. x:r-xrw-w) - ḫrw - głos
   b) xrw-w-i-i-A24-A1 - ḫrwy - wróg
2. det.: wiosło, np.:
   a) Hp:t*Z1-xrw - ḥpt - wiosło
   b) wsr-s-r:Z1-xrw - wsr - wiosło
   c) (prawdopodobnie) xrw (war. xrw-t:Z1) - ḫrw lub ḫrwt - wiosło (lub wioślarz), ale taki zapis znany jest tylko z jednego imienia faraona - <-ra-nb-xrw-> - Nb-ḫrw-Rc - Nebcheru-Re (dosł.: Pan, Wioślarz boga Re)
 |-
|P8H
|P8A
 |-
|P9
|P9
|ḫrflubḫrwf(?)
|chrflubchruf (chrłf)(?)
|kombinacja hieroglifówxrw-+-f(wiosło + żmija rogata)
|fon.: ḫrf lub ḫrwf(?), np. x:r-xrw-f:y (war. P9-y) - hrfy lub hryfy(?) - powiedzieć
 |-
|xsf
|U34lubxsf
|rowspan="2"|ḫsf
|rowspan="2"|chsf
|wrzeciono
|rowspan="2"|
1. fon. lub półfon.: ḫsf, np. x-s-xsf-f-A24 (war. U35-A24) - ḫsf - odtrącać (odpychać), przeciwstawiać się (sprzeciwiać się) i słowa pochodne
2. ideo.: wir (młyniec, fiz. szybki ruch obrotowy), np. x-s-xsf - ḫsf - wir
 |-
|U35(forma alternatywna
|U35
|kombinacja hieroglifów:xsf-+-f(wrzeciono + żmija rogata)
 |-
|xtm
|S20lubxtm
|{ ḫtm }
|{ chtm }
|cylindryczna pieczęć przyczepiona do naszyjnika z koralików (widok z przodu)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - cylindryczna pieczęć przyczepiona do naszyjnika z koralików (widok z przodu) (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|X (duży)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|X
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ẖ
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ś lub chś
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|XA
|K4lubXA
|{ ẖ3t }
|{ śet }
|ryba (Oksyrynchos)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - ryba (Oksyrynchos) (ẖ3)
 |-
|Xnm
|W9lubXnm
|nm
|chnm
|kamienny dzban z rączką
|
1. fon.: ẖnm, np.:
   a) Xnm-m-Y1V - ẖnm - złączyć (połączyć)
   b)  (war. Xnm-w-Xnmw) - ẖnmw - Chnum (baraniogłowy bóg, Stwórca ludzi)
2. det.: dzbanek (lub wazon na jakiś konkretny rodzaj oleju), np. n:Xnm*Xnm (war. n:S:n-m-Xnm) - nšnm - dzbanek
 |-
|Xkr
|Aa30lubXkr
|rowspan="3"|{ ẖkr }
|rowspan="3"|{ śkr }
|rowspan="3"|ozdobnik fryzowy na zwieńczeniu ściany aH
|rowspan="3"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - ozdobnik fryzowy na zwieńczeniu ściany (det.)
 |-
|Aa30A
|Aa30A
 |-
|Aa31(Stare Państwo)
|Aa31
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|s (małe)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|s lub z
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|s lub z
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|s lub z
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|D61
|D61
|rowspan="3"|s3ḥ
|rowspan="3"|seh
|rowspan="3"|palcelub(czubki czegoś)
|rowspan="3"|
1. forma hieroglifu - D62 - jest określana jako mniej poprawna
2. fon. lub fon. det.: s3ḥ, np. s-Aa18-A-H-D61-D54 - s3ḥ - (idiom) - podchodzić (w sensie: skradać się na palcach)
3. ideo. lub det.: palces-sA-A-H-D61:Z1*F51 (war. D61:Z1-F51) - s3ḥ - palce
 |-
|D62
|D62
 |-
|D63
|D63
 |-
|siA
|S32lubsiA
|si3
|sie
|kawałek tkaniny z frędzlami
|
1. fon.: si3, np. siA-A-A1 (war. s-i-siA-A) - si3 - rozpoznać (rozpoznawać)
2. ideo. lub det.: kawałek tkaniny (kawałek ubrania), np. siA:Z1 (war. s-i-A-t:siA) - si3t - kawałek tkaniny
 |-
|N32(Stare Państwo)
|N32
|sin
|sin
|grudka gliny lub łajna
|
1. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (N32) został zamieniony przez hieroglif - Aa2
2. (sporadycznie) ten hieroglif (N32) był formą alternatywną dla hieroglifu - F52
3. fon. det.: sin, np. s-i-n:N32-D54-w-Z5-Z5-Z5 - sinw - biegacze
4. det.: ohydny (obrzydliwie brudny)m-H-s-H-s-N32 - mḥsḥs - ohydny
5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - odchody (det.)
 |-
|sXr
|T11lubsXrlubzinlubzwn
|sinlubswnlubzinlubzwn
|sinlubsun (słn)lubzinlubzun (złn)
|strzała
|
1. fon. lub fon.det.: sin (zin) lub swn (zwn), np.:
   a) s-wn:n-sXr:wr - swn - zginąć (przepaść)
   b) sXr:nw*Z1-A1 - swnw lub Stare Państwo - war. sXr:nw - zinw - lekarz (medyk), natomiast w okresie Średniego Państwa, prawdopodobnie, tytuł lekarza był czytany jako swnw - od funkcjonującego w tym czasie tytułu szefa lekarzy - wr:r-z:wn-n:nw-w - wr swnw - przełożony medyków
2. det.: strzała, np:
   a) aHA:sXr - cḥ3 - strzała
   b) sS-s-r:sXr - šsr - strzała
 |-
|sbA
|N14lubsbAlubdwA
|sb3lubdw3
|sbelubdue (dłe)
|gwiazda
|
1. fon. lub fon. det.: sb3, np. s-b-sbA-A-A24 (war. sbA-A-A24) - sb3 - uczyć (nauczać) i słowa pochodne
2. pólfon.: dw3, np.:
   a) dwA-A-t:ra - dw3t - poranek (rano)
   b) dwA-A30 (war. d-wA-dwA) - dw3 - uwielbiać (czcić, np. o poranku)
3. w słowie: dwA-t:pr - dw3t - lub war. d-A-t:ra - d3t - podziemie (lub Duat, Świat Umarłych, Świat Podziemny, a także - półmrok o poranku, taki "magiczny" moment pomiędzy nocą, a świtem)
4. ideo. lub det.: gwiazda, np. s-b-sbA (war. sbA:Z1) - sb3 - gwiazda
5. det. dla gwiazd lub gwiazdozbiorów, np.:
   a) ms-s-x-A-w-xpS:sbA-A40 - Msḫtyw - Wielka Niedźwiedzica (gwiazdozbiór)
   b) M44-t:sbA - Spd - Sotis (Syriusz - gwiazda)
6. det.: czas wskazywany (odmierzany) przez gwiazdy, np.:
   a) Abd:sbA - 3bd - miesiąc
   b) wn:n-nw:t-sbA:ra (war. sbA:t*Z1) - wnwt - godzina lub kapłaństwo
 |-
|O32
|O32
|{ sb3 }
|{ sbe }
|przejście
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - przejście (det.)
 |-
|Aa26
|Aa26
|sbi
|sbi
|(hieroglif nieokreślony)
|
1. ten hieroglif (Aa26) był często zastępowany hieroglifem - qmA
2. fon.: sbi, np. s-b-i-Aa26-A13 - sbi - buntownik (powstaniec)
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - qmA - (1) kij do rzucania; (2) maczuga używana w walce; (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)
 |-
|spr
|F42lubspr
|spr
|spr
|żebro
|
1. nie mylić tego hieroglifu (spr) z podobnymi hieroglifami - N11, N12 lub D24 - to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: spr, np. spr:r-D54 - spr - podejście (podchodzenie) i słowa pochodne
3. ideo. lub det.: żebro, np. spr:Z1*F51 (war. s-p:r-spr) - spr - żebro
 |-
|spAt
|N24lubspAt
|{ spt }
|{ spt }
|ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi (det.)
 |-
|M44
|M44
|spd
|spd
|cierń (kolec)
|
1. fon.: spd
2. ideo. lub det.: kolczasty (ostry, spiczasty) i słowa pochodne, np. M44-Y1V (war. s-p:d-M44) - spd - kolczasty
3. det.: cierń (kolec), np. s-D21:t-M44 - srt - cierń
 |-
|S31
|S31
|sm3
|sme
|kombinacja hieroglifów:s-+-mA(złożone ubranie + sierp)
|fon.: sm3, np. S31-E2 - sm3 - walczący byk
 |-
|zmA
|F36lubzmA
|sm3lubzm3
|smelubzme
|płuco i tchawica
|
1. fon. lub fon. det.: sm3 lub zm3, np. z:U2-zmA (war. zmA-A-Y1V) - sm3 lub zm3 - jednoczyć (zjednoczyć, połączyć)
2. det.: płuco, np. zmA-A-F51 - sm3 - płuco
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - Aa25 - (hieroglif nieokreślony) (det.)
 |-
|Aa25
|Aa25
|{ sm3 }
|{ sme }
|(hieroglif nieokreślony)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - (hieroglif nieokreślony) (det.)
 |-
|zmn
|U32lubzmn
|smnlubzmn
|smnlubzmn
|tłuczek i moździerz
|
1. fon. lub fon. det.: smn lub zmn, np.:
   a) H-z:mn:n-zmn-N33B:Z2ss (skr. zmn-N33B:Z2ss) - ḥsmn - natron
   b) H-z:mn:n-zmn-N33B:Z2ss (skr. zmn-N34:N33A) - ḥsmn - brąz (metal)
   c) s-mn:n-zmn-Y1V - smn lub zmn - ustanawiać' (zakładać, ufundować)
2. det.: nacisk (naciskać), np.s-mn:n-zmn - smn - lub war. z:mn:n - zmn - naciskać (w sensie: naciskać wałkiem ciasto, wałkować poprzez nacisk)
3. det.: funt (jednostka masy), waga (ciężar, nacisk, siła) i słowa pochodne, np.:
   a) s-id-m-zmn-D42 - sḥm - lub war. z:H*zmn - zḥm - funt
   b) H-mA-A-t-zmn - ḥm3t - sól
   c) d:n-s-zmn - dns - lub war. w-d:n-zmn-O39 - wdn - ciężki (ciężkawy lub mocny)
4. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - tłuczek (t)
 |-
|xAst
|N25lubxAst
|{ smt }lub{ zmt }
|{ smt }lub{ zmt }
|piaszczyste wzgórza wznoszące się ponad linią upraw
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - piaszczyste wzgórza wznoszące się ponad linią upraw (det.)
 |-
|s
|S29lubs
|{ snb }
|{ snb }
|złożone ubranie
|1. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify jednoliterowe – złożone ubranie (s)
2. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - złożone ubranie (det.)
 |-
|snD
|G54lubsnD
|sndlubsnḏ
|sndlubsndż
|związana gęś lub kaczka
|
1. (z nieznanych powodów) fon. lub fon. det.: snd lub snḏ, np. snD-A2 (war. s-nD-n:D-snD) - snḏ - war. s-n:d-snD - snd - strach i słowa pochodne
2. det.: ukręcić szyję (ptakowi, np. kaczce), ofiarowanie (ofiarować), np. w-S:n-snD - wšn - ukręcić szyję, ofiarować
 |-
|Q7
|Q7
|{ srf }
|{ srf }
|nagrzewnica z płomieniami wystającymi z niej
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - nagrzewnica z płomieniami wystającymi z niej (det.)
 |-
|xn
|G41lubxn
|sḥwlubḳmi
|shu (shł)lubqmi (kmi)
|kaczka lądująca
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - kaczka lądująca (ḫn)
 |-
|zSSt
|Y8lubzSSt
|sḫmlub{ sššt }
|schmlub{ sszszt }
|sistrum
|
1. (tylko pomiędzy 1976-1292 r.p.n.e.) fon: sḫm, np. zSSt-m-A24-ir:f-A44 - sḫm-ir-f lub sḫm-iry-f - możnowładca
2. det.: sistrum, np. z:S-S:t-zSSt (war. zSSt) - sššt - sistrum (rodzaj grzechotki)
 |-
|sxt
|M20lubsxt
|{ sḫt }
|{ scht }
|trzcina rosnąca jedna przy drugiej
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe – trzcina rosnąca jedna przy drugiej (sm)
 |-
|Szp
|O42lubSzp
|rowspan="2"|sšplubšsplubšzp
|rowspan="2"|sszplubszsplubszzp
|rowspan="2"|ogrodzenie na zewnątrz pierwotnej świątyni O19
|rowspan="2"|1. (pierwotnie) fon.: sšp, np.:
   a) Szp:p-ra (war. s-S:p-Hnmmt) - sšp - światło dzienne, świt
   b) s-S:p-Szp - sšp - odzyskać (otrzymać)
2. fon.: šsp lub šzp, np.: Szp:p-A24 - šsp - lub war. S:z-p:O43) - šzp - odzyskać (otrzymać)
 |-
|O43(Stare Państwo)
|O43
 |-
|sSm
|T31lubsSm
|sšm
|sszm
|ostrzałka do noży
|1. nie mylić tego hieroglifu (sSm) z łudząco podobnym hieroglifem noża - T30 - to są różne hieroglify
zasadnicza różnica jest widoczna w rączce - ostrzałka do noży posiada rączkę oprawioną, natomiast nóż jest wykonany z jednego elementu wraz z rączka nieoprawioną
2. fon.: sšm, np. s-sSm-m-D54 (war. s-S-sSm:Z1 lub s-T32-m-D54) - sšm - prowadzić (przewodzić)
3. zobacz też: kombinacja hieroglifów: ostrzałka do noży + kroczące nogi (sšm)
 |-
|T32
|T32
|sšm
|sszm
|kombinacja hieroglifów:sSm-+-D54(ostrzałka do noży + kroczące nogi)
|1. fon.: sšm, np. s-T32-m-D54 - sšm - prowadzić (przewodzić)
2. zobacz też: ostrzałka do noży (sšm)
 |-
|T33
|T33
|{ sšm(?) }
|{ sszm(?) }
|ostrzałka do noży noszona przez rzeźnika
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - ostrzałka do noży noszona przez rzeźnika (det.)
 |-
|sS
|V6lubsS
|sšr
|sszr
|sznur
|1. z powodu pomieszania z hieroglifem sSr - torby z płótna (lnu) także fon.: sšr
2. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - sznur (šs)
3. zobacz też: torba z płótna (lnu) (sšr)
 |-
|Aa7
|Aa7
|rowspan="2"|sḳr
|rowspan="2"|sqr (skr)
|rowspan="2"|(hieroglif nieokreślony)
|rowspan="2"|
1. fon. det.: sḳr, np. s-q:r-Aa7 (war. Aa7) - sḳr - uderzać
2. det.: uderzać (nagle), np. s-q:r-T30:a (s-Aa7:T2) - sḳr - uderzać
 |-
|Aa7\
|Aa7A
 |-
|sTA
|V2lubsTA
|sṯ3
|scze
|kombinacja hieroglifów:100-+-z(zwój sznura + rygiel)
|
1. fon.: sṯ3, np.: sTA:t*t - sṯ3t - jutrzenka
2. ideo.: ciągnąć, wyciągać, np. s-T:sTA-A - sṯ3 - lub war. s-t:U30-sTA:D54 - st3 - ciągnąć, wyciągać
3. (z nieznanych powodów) det.: spieszyć się, np. A-s-sTA:D54 - 3s - spieszyć się
 |-
|stp
|U21lubstp
|stp
|stp
|topór podczas pracy na drewnianym bloczku
|
1. fon. lub półideo.: stp, np. s-t:p-stp:Y1 (war. stp:p-Y1V) - stp - wybierać (postanowić)
2. (Stare Państwo) det.: siekać (pociąć), np. s-t:p-stp - stp - siekać
 |-
|G33
|G33
|sd3
|sde
|czapla złotawa(?)
|
1. fon. det.: sd3, np. s-d-A-G33 - sd3 - war. s-d-A-d-A-G33-wr - sd3d3 - drżeć (trząść się)
2. det.: ptak Sd3 (?- czapla złotawa), np. s-d-A-G33-Z1 - sd3 - ptak Sd3
 |-
|
|U42
|sdblubsḏb
|sdblubsdżb
|widły
|
1. nie mylić tego hieroglifu () z jakby jego podobną, ale odwróconą wersją hieroglifu - zxnt - to są różne hieroglify
2. fon.: sdb lub sḏb, np.:
   a)  (war. ) - sḏb - przeszkoda (zawada)
   b)  - sdb - przeszkoda (zawada)
3. det.: widelec, np.  - cbt - widelec
4. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - tyczka podpierająca (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|S (duże)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver"|S
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray"|š
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray"|sz
|colspan="2" style="background-color: Silver"| 
 |-
|Swt
|S35lubSwt
|rowspan="2"|{ šwt }
|rowspan="2"|{ szut (szłt) }
|rowspan="2"|parasol (wachlarz) przeciwsłoneczny ze strusich piór
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - parasol (wachlarz) przeciwsłoneczny ze strusich piór (det.)
 |-
|S36(Stare i Średnie Państwo)
|S36
 |-
|Sma
|M26lubSma
|mc
|szme
|turzyca wyrastająca ze znaku ziemi przypominającego hieroglif N17
|
1. prawdopodobnie ten hieroglif (Sma) jest kwitnącą turzycą, odmianą podobnego hieroglifu - sw
2. fon.: šmc, np. Sma-i-i-t - šmcyt - śpiewak, piosenkarz
3. ideo.: Górny Egipt, np. Sma (war. Sma-a:w-spAt) - Šmcw - Górny Egipt
4. zobacz też: kombinacja hieroglifów: turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + przedramię (šmc)
 |-
|M27
|M27
|mc
|szme
|kombinacja hieroglifów:Sma-+-a(turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + przedramię)
|
1. fon.: šmc, np. M27-i-i-t - šmcyt - śpiewak, piosenkarz
2. ideo.: Górny Egipt, np. M27-zp - Šmc lub Šmcw - Górny Egipt
3. zobacz też: turzyca wyrastająca ze znaku ziemi (šmc)
 |-
|Sms
|T18lubSms
|{ šms }
|{ szms }
|kij pastuszy awt z tobołkiem zasznurowanym, zawierającym nóż, itp.
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kij pastuszy z tobołkiem zasznurowanym, zawierającym nóż, itp. (det.)
 |-
|Sna
|U13lubhblubSna
|šnc
|szne
|pług
|1. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - pług (hb)
2. zobacz też: dwie gałęzie złączone na końcu (šncw)
 |-
|U14(Stare Państwo)
|U14
|šnc
|szne
|dwie gałęzie złączone na końcu
|
1. ten hieroglif (U14) jako fonem šnc został dosyć wcześnie zastąpiony przez hieroglif - Sna
2. fon. lub fon. det.: šnc
3. zobacz też: pług (šnc)
 |-
|SsA
|F5lubSsA
|rowspan="2"|šs3
|rowspan="2"|szse
|głowa bawolca E9
|rowspan="2"|
1. fon. lub fon. det.: šs3, np.:
   a) S-s-A-sA-F5-Y1V (war. F5-Y1V) - šs3 - być wykwalifikowanym (być uprawnionym, być fachowcem)
   b) F5-w-Y1:Z2ss - sš3w - nakaz, przepis (recepta)
2. det.: mądrość, wiedza, wyuczony człowiek (być uprawnionym, być fachowcem), np. z:S-F6 (war. z:S-F6-Y1V-Z3 lub F6) - sš(?) - być wyuczonym, być w stanie nauczyć się
 |-
|F6
|F6
|przednia część bawolca E9
 |-
|S17A
|S17A
|rowspan="2"|šsm
|rowspan="2"|szsm
|rowspan="2"|pas noszony przez różnych bogówlubprzepaska
|rowspan="2"|
1. ten hieroglif (S17A) posiada wiele różnorodnych odmian
2. nie mylić tego hieroglifu (S17A) z podobnymi hieroglifami - O27 lub xnt) - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
3. fon.: šsm, np.  - šsmt - malachit (minerał)
4. ideo.(?): Szesmetet (bogini z Tekstów Piramid - matka umarłych, określano ją także przydomkiem Pani Punt, prawdopodobnie jej rodowód wywodzi się z wierzeń ludów afrykańskich), np. S;z-m-t:X1-S17A-B1 - Šsmtt lub Šzmtt - Szesmetet
5. zobacz też: dzbany na wodę w stojaku (ḫnt)
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - przedsionek (hol) z kolumnami (ḫ3)
 |-
|
|S17B
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|k
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|k
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|k
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|k
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|kAr
|O18lubkAr
|{ k3i }lub{ k3r }lub{ k3ri }
|{ kei }lub{ ker }lub{ keri }
|kaplica(widok z boku)
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - kaplica (widok z boku) (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|q
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|q
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|q
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|q lub k lub ku
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|qmA
|T14lubqmA
|rowspan="2"|{ qm3 }
|rowspan="2"|{ qme (kme) }
|rowspan="2"|(1) kij do rzucania
(2) maczuga używana w walce
(3) zamiennik wielu hieroglifów
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - (1) kij do rzucania (2) maczuga używana w walce (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)
 |-
|T15
|T15
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|g
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|g
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|g
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|g
|style="background-color: Silver;"| 
 |-
|sSr
|V33lubsSr
|rowspan="3"|glubsšr
|rowspan="3"|glubsszr
|rowspan="3"|torba z płótna (lnu)
|rowspan="3"|
1. w okresie Średniego Państwa, w hieratyce, ten hieroglif (sSr) był nie do rozróżnienia z hieroglifem - sS
   * w piśmie hieroglificznym oba znaki były często używane zamiennie
2. (tylko w kilku słowach) fon.: g, np.:
   a) w-sSr:sSr-wr (war. w-g:g-wr) - wgg - nędza (niedola, nieszczęście)
   b) sSr-b-A:niwt (war. sSr-b-t:y-A-niwt)- Gbtyw - Koptos (miasto w Górnym Egipcie)
3. fon.: sšr, ale prawdopodobnie litera r była często pomijana, np.:
   a) sS:Z1-U9:Z2 (war. V35:V35*V35-U9 lub s-sS:r-U9) - sšr - zboże
   b) sS*Z1:Y1 (war. s-sS:r-Y1V lub s-S:r-sSr) - sšr - sprawa, zainteresowanie (dotyczyć, obchodzić)
4. ideo. lub det.: płótno (len), ubrania, np:
   a) sSr (war. s-S:r-sSr) - sšr - lub war. sS:r-sSr - šsr - płótno, ubrania
   b) sw-t:sSr - sšr-nsw - lub war. s-S:r-sw-t:n - sšr-nzw - płótno królewskie, jedwab morski (delikatna i połyskująca tkanina z włókien bisiora małży)
5. det.: związać (wiązać) i słowa pochodne, np.:
   a) a:r-f:sSr-A24 - crf - związać, zawijać (pakować),
   b) s-T:sSr (war. s-t:y-Aa2) - sty - perfumy - ponieważ były przechowywane w torbie z płótna
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - sznur (šs)
 |-
|V34
|V34
 |-
|V35(Stare Państwo)
|V35
 |-
|N2
|N2
|rowspan="2"|{ grḥ }
|rowspan="2"|{ grh }
|rowspan="2"|niebo z zawieszonym pod nim złamanym berłem Ues
|rowspan="2"|więcej o tym hieroglife:
   hieroglify – określniki i ideogramy - niebo z zawieszonym pod nim złamanym berłem Ues (det.)
 |-
|N3(Stare Państwo)
|N3
 |-
|grg
|U17lubgrg
|rowspan="2"|grg
|rowspan="2"|grg
|rowspan="2"|kilof do kopania sadzawki S
|rowspan="2"|
1. fon.: grg, np. g:r-grg-wr (war. g:r-g-grg-wr lub grg) - grg - kłamstwo, fałsz
2. ideo.: zakładać coś (fundować), ustanawiać (ustalać), np. g:r-grg (war. g:r-g-grg-Y1V lub grg) - grg - zakładać coś (fundować), ustanawiać (ustalać)
 |-
|U18(Stare Państwo)
|U18
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|t (małe)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|t
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|t
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|t
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|V39
|V39
|{ tit }
|{ tit }
|krawat lub trok w innej aranżacji hieroglifu anx
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - krawat lub trok w innej aranżacji (det.)
 |-
|tyw
|G4lubtyw
|tyw
|tju (tjł)
|myszołów długonogi
|
1. ten hieroglif (tyw) czasami bywa nie do rozróżnienia z podobnym hieroglifem - A - to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: tyw, np. nTr-Xr:r-tyw-A1:Z2ss - ẖr-tyw-nṯr - grabarze (pracownicy Miasta Umarłych)
3. zobacz też: hieroglify jednoliterowe - sęp egipski (3)
 |-
|T8
|T8
|tpy
|tpj
|sztylet starszego rodzaju
|
1. fon.: tpy, np. T8 (war. tp:p*y) - tpy - szef, pierwszy (1-szy)
2. det.: sztylet, np. D53:t-p:n:t-T8 (war. m-t*p:n:t) - mtpnt - sztylet
3. zobacz też: hieroglify dwuliterowe – głowa z profilu (tp)
 |-
|THn
|S15lubtHnlubTHn
|rowspan="3"|{ tḥn }lub{ ṯḥn }
|rowspan="3"|{ thn }lub{ czhn (tczhn) }
|rowspan="3"|napierśnik ze szklanych lub fajansowych koralików
|rowspan="3"|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - napierśnik ze szklanych lub fajansowych koralików (det.)
 |-
|S16(Stare Państwo)
|S16
 |-
|S17(Stare Państwo)
|S17
 |-
|txn
|O25lubtxn
|{ tḫn }
|{ tchn }
|obelisk
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - obelisk (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|T (duże)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|T
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ṯ
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|cz lub tcz
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|Aa6
|Aa6
|ṯm3
|czme (tczme)
|(hieroglif nieokreślony)
|
1. nie mylić tego hieroglifu (Aa6) z podobnym hieroglifem - dmD - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
2.fon. det.: ṯm3, np. T-mA-Aa6 (war. T-mA-TmA-N21) - ṯm3 - kataster lub rodzaj gruntu
3. det.: mata, np. t:U2-Aa6 - tm3 (?- od ṯm3) - mata
4. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - związane paski z materiału (det.)
 |-
|mDt
|V19lubmDtlubXArlubTmA
|ṯm3lub{ mḏt }lub{ ẖ3r }
|czme (tczme)lub{ mdżt }lub{ śer }
|pęta dla bydła z poprzeczką
|
1. nie mylić tego hieroglifu (XAr) z podobnym hieroglifem - Aa19 - mają różne znaczenia
2. fon. lub fon. det.: ṯm3, np. T-mA-TmA-N21:Z1 (war. T-mA-Aa6 lub TmA-Z1:N23) - ṯm3 - kataster lub rodzaj gruntu
3. ideo. lub det.: stabilność, np. mDt (war. V21-t:pr lub m-D:t-mDt) - mḏt - stabilność
4. (miara pojemności) det.: wór jako miara pojemności, także nazwa wyrobów tkackich lub wikliniarskich, np. XA:r-XAr (war. XAr) - ẖer - wór (jako miara pojemności)
5. det.: mata, np. t:mA-A-XAr (war. t-mA-Aa6 lub t-mA-A-m-TmA) - tm3 (od ṯm3) - mata6. ten hieroglif (mDt), z powodu pomieszania ze starszym hieroglifem lektyki lub przenośnej świątyni (relikwiarza), używany był jako det.: lektyka, przenośna świątynia oraz słowa związane z transportem osób i rzeczy, np.:
   a) q:n-i-TmA - ḳni - palankin (rodzaj lektyki), a także jako rzecz przenośna: snopek zboża   b) k:A-r:TmA - k3r - świątynia (przenośna)   c) S:T-i-i-t:TmA - šṯyt - świątynia Sokara w Memfis (ponieważ, Sokar był m.in. patronem nosicieli lektyk i wszystkich osób związanych z transportem)
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - pęta dla bydła bez poprzeczki (mt)
7. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - Aa19 - (hieroglif nieokreślony) (det.)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|d (małe)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|d
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|d
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|d
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|dmD
|S23lubdmD
|{ dmd }lub{ dmḏ }
|{ dmd }lub{ dmdż }
|związane paski z materiału
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - związane paski z materiału (det.)
 |-
|dwAt
|N15lubdwAt
|{ d3t }
|{ det }
|gwiazda w okręgu
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - gwiazda w okręgu (det.)
 |-
|T30
|T30
|{ dmt(?) }
|{ dmt(?) }
|nóż
|więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify – określniki i ideogramy - nóż (det.)
 |-
|dSr
|G27lubdSr
|dšr
|dszr
|flaming
|
1. półfon.: dšr, np. d:S:r-dSr (war. dSr:r) - dšr - czerwony (kolor) i słowa pochodne
2. det.: flaming, np. d:S:r-dSr - dšr - flaming |-
|D51
|D51
|dḳrlub{ cnt }lub{ ḳ3w }
|dqr (dkr)lub{ ent }lub{ keu (keł) }
|palec (poziomy)
|
1. fon. det.: dḳr, np. d:q:r-D51:M33 (skr. D51:M33) - dḳr lub dḳrw - owoce (l. mn.)
2. ideo. lub det.: paznokieć, np. a:n-t:D51 (skr. D51:t*Z1) - cnt - paznokieć3. (z nieznanych powodów) det.: miarka, mierzyć, np. xA-A-D51:D40 - ḫ3i - miarka, mierzyć4. det.: brać, np. TA-A-D51:D40 - ṯ3i - brać5. det.: ściskać (także w sensie: nacisk), np. d:q-r:D51-A24 - dḳr - nacisk6. (papirusy medyczne) det.: ziarno (ziarenko), np. q-A-w-D12:Z2ss (skr. D51:M33) - ḳ3w - ziarna (l. mn.)
7. (papirusy medyczne) det.: nacięta (przecięta) figa sykomory, także paznokcio-podobne narzędzie do nacinania lub ogólnie, pojęcie oznaczające skrobanie (lub skrobak w kształcie figi), np. n:q-a:W*r-D51:M33 - nḳcw - nacięta (przecięta) figa sykomory, narzędzie do nacinania, skrobak8. zobacz też: palec (pionowy) (ḏbc)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

 |-
|colspan="6" style="text-align:center; color:White; background-color:DimGray; font-weight:bold;"|D (duże)
 |-
! Hieroglif
! GardinerlubWikiHiero
!translit.
!translit. polska
! Opis
! style="width: 45%;"|UwagiOznaczenia: transl. – transliteracja, fon. – fonetyka, półfon. – półfonem, fon. det. – fonetyczny determinatyw, ideo. – ideogram, półideo. – półideogram, det. – determinatyw, war. – wariant, skr. – forma skrótowa zapisu
 |-
|style="background-color: Silver;"| 
|style="text-align:center; background-color: Silver;"|D
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|ḏ
|style="text-align:center; color:White; background-color: DimGray;"|dż
|colspan="2" style="background-color: Silver;"| 
 |-
|DbA
|T25lubDbA
|ḏb3
|dżbe
|pływaki trzcinowe używane w łowieniu ryb i polowaniu na hipopotamy
|fon.: ḏb3, np.:
   a) DbA-b-Y1V (war. D-b-DbA-A) - ḏb3 - ubierać (odziać), ozdabiać (upiększać)
   b) DbA-b-Y1V (war. d-b-bA-A-DbA-Y1V) - ḏb3 - zamieniać (zastąpić)
   c) DbA-b-xt:Z1 - ḏb3 - tratwa, pływak (lub jakakolwiek rzecz unosząca się na wodzie i utrzymująca inne przedmioty ponad powierzchnią wody)
 |-
|Dba
|D50lubDba
|ḏbc
|ḏbc
|palec (pionowy)
|
1. (w piśmie hieroglificznym i hieratyce) ten hieroglif (Dba)  prawdopodobnie - z powodu niedokładnego kopiowania, był często mylony z hieroglifem - T14 - chociaż to są zupełnie różne hieroglify, - przykładowy błąd to np.:

2. fon.: ḏbc
3. (liczba) ideo.: 10 000 (dziesięć tysięcy), np. Dba - ḏbc - 10 000 (dziesięć tysięcy)
4. ideo. lub det.: palec, np. Dba (war. D-b-a-Dba) - ḏbc - palec5. det.: dwa palce - Dba-Dba - określają: trafny (celny) lub precyzyjny (dokładny), np.:
   a) a:q-A-Dba-Dba-Y1V - cḳ3 - celny   b) mt:t-Dba-Dba - mty lub mtr - dokładny6. zobacz też: palec (poziomy) (dḳr)
7. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - (1) kij do rzucania; (2) maczuga używana w walce; (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)
 |-
|wAs
|S40lubwAs
|ḏcmlubw3blubw3slubi3tt
|dżemlubueb (łeb)lubues (łes)lubiett
|berło o prostym kiju i z głową Seta
|
1. fon. lub fon. det.: w3s, np. wA-A-s-wAs-nDs (war. wAs-nDs lub wAs-m-nDs) - w3si - rozkład (rozpad, upadek)
2. fon.: ḏcm, np. wAs-m-nbw (war. wAs-nbw) - ḏcm - złoto (w sensie: wysokiej próby)
3. fon.: w3b, np. wAs-b-wAs-R12 - W3b lub W3bwy - Oksyrynchos (nom w Środkowym Egipcie)
4. fon.: i3tt, np. wAs-t:t-Hnqt (war. R19-t:t-Hnqt) - i3tt - mleko, śmietanka5. ideo. lub det.: berło Ues, np. wAs-Z1 (war. wA-s-wAs) - w3s - berło Ues6. (w piśmie hieroglificznym) ten hieroglif (wAs) oznaczał także berło Dżem, np. Dam - ḏcm - berło Dżem7. zobacz też: berło o wężowym kiju i z głową Seta (ḏcm)
8. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - berło Ues z wstążką i piórem (det.)
 |-
|Dam
|S41lubDam
|ḏcm
|dżem
|berło o wężowym kiju i z głową Seta
|
1. fon.: ḏcm, np. Dam-m-w-nbw:N33:Z2 - ḏcmw - dobre złoto (w sensie: srebro, drogocenny metal - l. mn.)
2. ideo. i det.: berło Dżem, np. Dam-Z1 (war. D:a-m) - ḏcm - berło Dżem3. zobacz też: berło o prostym kiju i z głową Seta''' (ḏcm)
 |-
|colspan="6"| 
 |- style="text-align: center;"
|colspan="6"|

|}

 Zobacz też 
 Pismo hieroglificzne
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify dwuliterowe
 Hieroglify - określniki i ideogramy
 Lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 Lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod

 Uwagi 

 Przypisy 

 Bibliografia 
 Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar''. The Griffith Institute 1973.

Linki zewnętrzne 
 
 

Pisma egipskie